Wermuth ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wermuth (1855–1927), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Cédric Wermuth (* 1986), Schweizer Politiker (SP)
 Christian Wermuth (1661–1739), deutscher Medailleur
 Heinz Wermuth (1918–2002), deutscher Herpetologe
 Karl Wermuth (1804–1867), deutscher Jurist, Polizeidirektor von Hannover

Siehe auch:
 Wermut